Al-Wazzani oder Wazzani bezeichnet:

 Wazzani (Libanon), libanesischer Ort

Personen
 al-Mahdi al-Wazzani (1849–1923), marokkanischer Verfasser ein malikitischen Fatwa-Sammlung, Mufti von Fès
 Tuhami al-Wazzani (1903–1972), marokkanischer Historiker und Schriftsteller